Die 216. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  216. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  216. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  216ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  216. Division (Japanisches Kaiserreich)
  216. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern